|-
| 144101 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144102 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144103 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144104 - ||  || 27 ianuarie 2004 ||  || 
|-
| 144105 - ||  || 20 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144106 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144107 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144108 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144109 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144110 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144111 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144112 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144113 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144114 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144115 - ||  || 25 ianuarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144116 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144117 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144118 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144119 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144120 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144121 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144122 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144123 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144124 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144125 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144126 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144127 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144128 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144129 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144130 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144131 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144132 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144133 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144134 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144135 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144136 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144137 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144138 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144139 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144140 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144141 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144142 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144143 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144144 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144145 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144146 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144147 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144148 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144149 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144150 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144151 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144152 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144153 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144154 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144155 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144156 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144157 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144158 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144159 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144160 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144161 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144162 - ||  || 29 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144163 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144164 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144165 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144166 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144167 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144168 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144169 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144170 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144171 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144172 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144173 - ||  || 29 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144174 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144175 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144176 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144177 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144178 - ||  || 29 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144179 - ||  || 29 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144180 - ||  || 29 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144181 - ||  || 30 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144182 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144183 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144184 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144185 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144186 - ||  || 30 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144187 - ||  || 30 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144188 - ||  || 30 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144189 - ||  || 30 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144190 - ||  || 30 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144191 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144192 - ||  || 22 ianuarie 2004 ||  || 
|-
| 144193 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144194 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144195 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144196 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144197 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144198 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144199 - ||  || 30 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144200 - || 2004 CH || 2 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-